Carlos Gruezo désigne plusieurs personnalités :
 , né en 1975, est un footballeur équatorien.
 Carlos Gruezo, né en 1995, est un footballeur équatorien.